Ива́н Зо́рин:
 Зорин, Иван Андреевич (1910—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 
 Зорин, Иван Иванович (1908—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Зорин (Куча), Иван Митрофанович (1919—2004) — офицер-артиллерист, Герой Советского Союза.
Зорин, Иван Павлович (1925—1987) — юнга Северного флота, участник парада Победы.
 Зорин, Иван Фёдорович (1899—1966) — председатель колхоза в Горьковской области, Герой Социалистического Труда.